Brosin ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Brosin, vollständiger Name: Carl Oscar Friedrich Brosin (1858–1900), deutscher Arzt für Frauenheilkunde und bergsteigerischer Erschließer der Sächsischen Schweiz
 Hans-Günther Brosin (1916–1943), deutscher Kapitänleutnant U-634, U-134
 Hans-Jürgen Brosin (* 1936), deutscher Meteorologe, Meereskundler und Ozeanograph
 Marie Brosin (1850–1939), Schriftstellerin 
 Paul Brosin (1938–2017), deutscher Geologie